Doidge ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Doidge (* 1992), walisischer Fußballspieler
 Ethel Doidge (1887–1965), südafrikanische Mykologin und Bakteriologin
 Frederick Doidge (1884–1954), neuseeländischer Journalist, Diplomat und Politiker
 Geoff Doidge (* 1954), südafrikanischer Politiker und Diplomat
 Matthew Doidge (* 1970), englischer Cricketspieler
 Norman Doidge (* 1950), kanadischer Psychiater, Psychoanalytiker und Schriftsteller